Santar puede referirse a:
 Santar (Arcos de Valdevez), antigua freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Santar (España), aldea española de la parroquia de Ambosores, municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
 Santar (Nelas), antigua freguesia portuguesa del municipio de Nelas, distrito de Viseu.
 Santar e Moreira, freguesia portuguesa del municipio de Nelas, distrito de Viseu.